Weißenbachsattel ist der Name folgender beider Passübergänge:

in Deutschland
 Weißenbachsattel (Schwarzwald) (), ein Pass im Südschwarzwald, Deutschland

in Österreich
 Weißenbachsattel (Karwendel) (), ein Pass am Achsenee im Karwendelgebirge, Österreich
 Weißenbachsattel (Salzkammergut), ein Pass im Salzkammergut, Österreich